

Cinema
Family Affairs – cortometraggio muto statunitense del 1922 diretto da Ben F. Wilson.

Televisione
Family Affairs – soap opera britannica trasmessa dal 1997 al 2005.
Family Affairs – film per la televisione britannico del 1949 diretto da Eric Maschwitz.
Family Affairs – talk show britannico trasmesso sulla BBC dal 1959.

Pagine correlate
Family Affair